Julius Frank puede referirse a:

 Julius Frank (1808-1841), profesor y filósofo alemán radicado en Brasil.
 Julius Frank (1826-1908), pintor alemán.